La Maison française est le nom porté par trois bâtiments distincts de New York et un centre de recherche français de l'Université d'Oxford, au Royaume-Uni :

 La Maison Française est le centre de la culture française à l'Université de New York.
 La Maison française (Université de Columbia) est un centre de la langue et de la culture françaises à l'Université Columbia.
 La Maison française est un bâtiment situé au sein du Rockefeller Center.
 La Maison française d'Oxford est un centre de recherche scientifique français en sciences humaines et sociales sous la tutelle de la Chancellerie des universités de Paris et de l'Université Oxford, elle travaille à l'intégration de la recherche française en sciences humaines et sociales à une échelle internationale et en particulier anglophone.